św. Łazarz − postać biblijna, wskrzeszony przez Jezusa brat Marii i Marty
 św. Łazarz z Kioto (zm. 1637) − japoński męczennik

Zobacz też:
 Błogosławiony Łazarz